Bosawas Biosphere Reserve är ett viltreservat i Nicaragua. Det ligger i den centrala delen av landet.

Bosawas Biosphere Reserve består i huvudsak av städsegrön lövskog och några ängar.

Källor 

Naturreservat i Nicaragua